Банско може значити:

 Банско (Бугарска), град у седиште истоимене општине у Благоевградској области, Бугарска
 Банско (Струмица), село у општини Струмица у Југоисточној области, Северна Македонија